Пинилья-де-Молина ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гвадалахара, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Занимает площадь 23,18 км². Население — 27 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Гвадалахары